Yamamichi ist der Familienname folgender Personen:

 Kōhei Yamamichi (* 1980), japanischer Fußballspieler 
 Junji Yamamichi (* 1994), japanischer Fußballspieler